Томсон, Гордон (род. 1945) — канадский актёр, стал известным по ролям на телевидении США и Канады.
 Томсон, Гордон (1884—1953) — британский спортсмен (академическая гребля), олимпийский призёр.